Список родов семейства Белокрылки (Aleyrodidae).

Выделяют более 1500 видов, 160 родов и 3 подсемейства.

Aleyrodinae 
Acanthaleyrodes Takahashi, 1931
Acanthobemisia Takahashi, 1935
Acaudaleyrodes Takahashi, 1951
Acutaleyrodes Takahashi, 1960
Africaleurodes Dozier, 1934
Agrostaleyrodes Ko, 2001
Aleurocanthus Quaintance & Baker, 1914
Aleurocerus Bondar, 1923
Aleurochiton Tullgren, 1907
Aleuroclava Singh, 1931
Aleurocybotus Quaintance & Baker, 1914
Aleurocyperus Ko & Dubey, 2007
Aleuroduplidens Martin, 1999
Aleuroglandulus Bondar, 1923
Aleuroinanis Martin, 1999
Aleurolobus Quaintance & Baker, 1914
Aleurolonga Mound, 1965
Aleuromarginatus Corbett, 1935
Aleuropapillatus Regu & David, 1993
Aleuroparadoxus Quaintance & Baker, 1914
Aleuroplatus Quaintance & Baker, 1914
Aleuropleurocelus Drews & Sampson, 1956
Aleuroporosus Corbett, 1935
Aleuropteridis Mound, 1961
Aleuroputeus Corbett, 1935
Aleurothrixus Quaintance & Baker, 1914
Aleurotithius Quaintance & Baker, 1914
Aleurotrachelus Quaintance & Baker, 1914
Aleurotuba Tremblay & Iaccarino, 1978
Aleurotulus Quaintance & Baker, 1914
Aleuroviggianus Iaccarino, 1982
Aleurovitreus Martin, 2005
Aleyrodes Latreille, 1796
Aleyrodiella Danzig, 1966
Anomaleyrodes Takahashi & Mamet, 1952
Apobemisia Takahashi, 1954
Arachnaleyrodes Bink-Moenen, 1983
Asialeyrodes Corbett, 1935
Asterobemisia Trehan, 1940
Asterochiton Maskell, 1879
Axacalia Danzig, 1969
Bellitudo Russell, 1943
Bemisaleyrodes Cohic, 1969
Bemisia Quaintance & Baker, 1914
Bemisiella Danzig, 1966
Brazzaleyrodes Cohic, 1966
Bulgarialeurodes Corbett, 1936
Calluneyrodes Zahradnik, 1961
Chitonaleyrodes Martin, 1999
Cockerelliella Sundararaj & David, 1992
Cohicaleyrodes Bink-Moenen, 1983
Combesaleyrodes Cohic, 1966
Corbettia Dozier, 1934
Crenidorsum Russell, 1945
Crescentaleyrodes David & Jesudasan, 1987
Cryptolingula Martin & Carver, 1999
Davidiella Dubey & Sundararaj
Dialeurodes Cockerell, 1902
Dialeurolobus Danzig, 1964
Dialeurolonga Dozier, 1928
Dialeuropora Quaintance & Baker, 1917
Dialeurotrachelus Takahashi, 1942
Disiphon Russell, 1993
Dothioia Dumbleton, 1961
Dumbletoniella Jesudasan & David, 1990
Editaaleyrodes David, 2005
Extensaleyrodes Bink-Moenen, 1983
Fascaleyrodes Bink-Moenen, 1983
Filicaleyrodes Takahashi, 1962
Fippataleyrodes Sundararaj & David, 1992
Gagudjuia Martin, 1999
Gomenella Dumbleton, 1961
Harpaleyrodes Bink-Moenen, 1983
Hesperaleyrodes Sampson, 1943
Heteraleyrodes Takahashi, 1942
Heterobemisia Takahashi, 1957
Indoaleyrodes David & Subramaniam, 1976
Juglasaleyrodes Cohic, 1966
Keralaleyrodes Meganathan & David, 1994
Laingiella Corbett, 1926
Leucopogonella Dumbleton, 1961
Lipaleyrodes Takahashi, 1962
Malayaleyrodes Corbett, 1935
Marginaleyrodes Takahashi, 1961
Massilieurodes Goux, 1939
Metabemisia Takahashi, 1963
Metaleyrodes Sampson, 1943
Minutaleyrodes Jesudasan & David, 1990
Mixaleyrodes Takahashi, 1936
Nealeyrodes Hempel, 1922
Neoaleurodes Bondar, 1923
Neoaleurotrachelus Takahashi & Mamet, 1952
Neomaskellia Quaintance & Baker, 1913
Neopealius Takahashi, 1954
Nigrasialeyrodes Martin & Carver, 1999
Orchamoplatus Russell, 1958
Orientaleyrodes David, 1993
Orstomaleyrodes Cohic, 1966
Papillipes Bink-Moenen, 1983
Parabemisia Takahashi, 1952
Paraleurolobus Sampson & Drews, 1941
Paulianaleyrodes Cohic, 1966
Pealius Quaintance & Baker, 1914
Pectinaleyrodes Bink-Moenen, 1983
Pentaleyrodes Takahashi, 1937
Peracchius Lima & Racca-Filho, 2005
Plataleyrodes Takahashi & Mamet, 1952
Pogonaleyrodes Takahashi, 1955
Pseudaleurolobus Hempel, 1922
Pseudaleuroplatus Martin, 1999
Pseudaleyrodes Hempel, 1922
Pseudozaphanera Manzari, 2006
Ramsesseus Zahradnik, 1970
Rhachisphora Quaintance & Baker, 1917
Rosanovia Danzig, 1969
Rugaleyrodes Bink-Moenen, 1983
Rusostigma Quaintance & Baker, 1917
Russellaleyrodes David, 1973
Septaleurodicus Sampson, 1943
Setaleyrodes Takahashi, 1931
Simplaleurodes Goux, 1945
Singhiella Sampson, 1943
Singhius Takahashi, 1932
Siphoninus Silvestri, 1915
Sphericaleyrodes Selvakumaran & David, 1996
Tegmaleurodes Martin, 2005
Tetraleurodes Cockerell, 1902
Tetralicia Harrison, 1917
Trialeurodes Cockerell, 1902
Trialeurolonga Martin, 2005
Trichoaleyrodes Takahashi & Mamet, 1952
Tuberaleyrodes Takahashi, 1932
Vasantharajiella P. M. M. David, 2000
Vasdavidius Russell, 2000
Venezaleurodes Russell, 1967
Viennotaleyrodes Cohic, 1968
Xenaleyrodes Takahashi, 1936
Xenobemisia Takahashi, 1951
Yleyrodes Bink-Moenen, 1983
Zaphanera Corbett, 1926

Aleurodicinae 
Aleurodicus Douglas, 1892
Aleuronudus Hempel, 1922
Austroaleurodicus Tapia, 1970
Azuraleurodicus Martin, 1999
Bakerius Bondar, 1923
Costalimada Martin, 2011
Ceraleurodicus Hempel, 1922
Dialeurodicus Cockerell, 1902
Eudialeurodicus Quaintance & Baker, 1915
Lecanoideus Quaintance & Baker, 1913
Leonardius Quaintance & Baker, 1913
Metaleurodicus Quaintance & Baker, 1913
Nealeurodicus Hempel, 1922
Nipaleyrodes Takahashi, 1951
Octaleurodicus Hempel, 1922
Paraleyrodes Quaintance, 1909
Pseudosynaleurodicus Gillespie, 2006
Stenaleyrodes Takahashi, 1938
Synaleurodicus Solomon, 1935

Udamoselinae 
Udamoselis Enderlein, 1909

Примечания 

Списки таксонов насекомых